Божидар Ђорђевић се може односити на:
 Божидар Ђорђевић (лекар) (1910—1986), професор Универзитета у Београду, члан  САНУ.
 Божидар Ђорђевић (партизан) (1923—1944), партизан- ратник.